Rho steht für:
 Rho, Ρ / ρ, der 17. Buchstabe des griechischen Alphabets

Rho, geographisch:
 Rho (Lombardei), Stadt in Italien
 Ro (Insel), eine griechische Felseninsel
 Rho-Inseln, Inselgruppe des Palmer-Archipels, Antarktis

Rho ist der Familienname folgender Personen:
 Giacomo Rho (1593–1638), Jesuit und Missionar
 Mannque Rho (* 1936), theoretischer Physiker

RHO, Rho steht als Abkürzung für
 Rho-Faktor, ρ-Faktor, ein Transkriptions-Faktor  für die Genregulation
 Ras homologue, ein Protein aus der Gruppe der kleinen GTPasen, siehe Rho-GTPase
 Rhodos Island International Airport, im IATA-Flughafencode 
 Flughafen Rhodos-Maritsa, ehemaliger IATA-Code des ehemaligen griechischen Flughafens
 Reichshabilitationsordnung 1934 und 1939 der NS-Regierung zur Säuberung der Hochschulen
 Südrhodesien, als olympisches Länderkürzel von 1928 bis 1964
 Bahnhof Hirschhorn (Neckar) nach DS 100

Siehe auch:
 Ro

Abkürzung